The Bachelor and the Baby – film del 1910 prodotto dalla Vitagraph Company of America
 The Bachelor and the Baby – film del 1912 diretto da Tom Ricketts